YBTL steht für:
 Townsville International Airport (ICAO-Code), ziviler Teil des Flughafens bei Townsville in Queensland, Australien
 RAAF Base Townsville (ICAO-Code), militärischer Teil des Flughafens bei Townsville in Queensland, Australien

Abkürzung